Seznam polkov z zaporedno številko 87.

Seznam 
 Pehotni
 87. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 87. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 87. pehotni polk (Wehrmacht)
 87. strelski polk (ZSSR)
 87. grenadirski polk (Wehrmacht)
 87. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 87. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 87. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 87. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 87. artilerijski polk (Wehrmacht)
 87. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi